MAS steht für:
 Mac App Store, eine elektronische Vertriebsplattform für Apple Macintosh Rechner
 Magic Angle Spinning, Methode der Festkörper-Kernspinresonanzspektroskopie
 Makrophagenaktivierungssyndrom, eine schwere Dysregulation der Immunantwort bei diversen Erkrankungen
 Malaysia, olympisches Länderkürzel
 Malaysia Airlines nach dem ICAO-Code
 Manufacture d’armes de Saint-Étienne, eine Waffenfabrik in Saint-Étienne
 Maritime Assistance Services
 Marker Assisted Selection, Methode, um mit Hilfe einer DNA-Analyse schneller zu gewünschten Zuchtergebnissen zu kommen
 Marshallinseln, UNDP-Code
 Maschinenarbeitsstunde, Maß für technische Gerätschaften in der Land- und Forstwirtschaft
 Maschinen-Ausleihstation für landwirtschaftliche Geräte in der DDR
 Master of Advanced Studies, postgradualer Weiterbildungsabschluss auf Hochschulstufe
 Medizinische Aufnahmestation in Krankenhäusern
 Mekoniumaspirationssyndrom, medizinische Komplikation bei Neugeborenen
 Meldeanlagensystem, System zur Überwachung und Steuerung von Gefahrmeldeanlagen
 Mittlere absolute Streuung, siehe Streuung (Statistik)
 Monetary Authority of Singapore, Bankenaufsicht in Singapur
 Morgagni-Adams-Stokes-Anfall, ein Krankheitsbild, siehe Adams-Stokes-Syndrom
 Motocicli Alberico Seiling, ein italienischer Motorradhersteller
 Motoscafo Armato Silurante, Torpedoboot der italienischen Marine
 Movimiento al Socialismo, politische Gruppierungen
 Movimiento al Socialismo (Argentinien), eine politische Gruppierung in Argentinien
 Movimiento al Socialismo (Bolivien), eine politische Gruppierung in Bolivien
 Movimiento al Socialismo (Venezuela), eine politische Gruppierung in Venezuela
 Movimento Alternativa Socialista, portugiesische Partei
 Multiagentensystem, System mit verteilter künstlicher Intelligenz in der Informatik
 Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kinder- und Jugendalters in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
 Municipal Art Society, kulturelle Vereinigung von New York City
 Museum aan de Stroom, ein Museum in  Antwerpen, Belgien

Mas steht für:
 Mas, ein freistehendes bäuerliches Anwesen in Frankreich
 Mas, piemontesischer Name von Masio, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien

Mas oder Más ist der Familienname folgender Personen:
 Andreu Mas-Colell (* 1944), spanisch-katalanischer Ökonom und Politiker
 Artur Mas (* 1956), katalanischer Politiker
 Ayoub Al-Mas (* 1978), Schwimmer der Vereinigten Arabischen Emirate
 Bartomeu Mas i Collellmir (1900–1980), spanischer Maler und Bildhauer
 Carolyne Mas (* 1955), US-amerikanische Musikerin
 Domènec Mas i Serracant (1866–1944), katalanischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Emmanuel Mas (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Enric Mas (* 1995), spanischer Radrennfahrer
 Jean-Pierre Mas (* 1948), französischer Jazzmusiker und Filmkomponist
 Jeanne Mas (* 1958), französische Popsängerin
 Jorge Mas Canosa (1939–1997), kubanischer politischer Aktivist und Unternehmer
 José García y Más (* 1945), spanischer Maler
 Juan Vicente Mas Quiles (1921–2021), spanischer Komponist und Dirigent
 Lluís Mas (* 1989), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Louis de Mas Latrie (1815–1897), französischer Historiker und Diplomatiker
 Mas Selamat bin Kastari (* 1961), indonesischer Terrorverdächtiger
 Miguel Mas (* 1943), spanischer Radsportler
 Nicolas Mas (* 1980), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Oksana Mas (* 1969), ukrainische Künstlerin
 Óscar Mas (* 1946), argentinischer Fußballspieler
 Paul Mas (* 1995), französischer Animationsfilmer
 Roger Mas (Zeichner) (1924–2010), Zeichner
 Roger Mas (* 1975), katalanischer Liedermacher und Sänger
 Rosa Mas i Mallén (1916–1988), katalanische Violinistin und Komponistin
 Rosa Vicens Mas (* 2000), spanische Tennisspielerin
 Sissy de Mas (* 1946), deutsche Fernsehmoderatorin

mas steht für:
 Milliarcsecond, eine Winkeleinheit, siehe Winkelsekunde
 Maa (ISO-639-3-Code), Sprache der Massai und verwandter Völker wie der Samburu und der Chamus

mAs steht für:
 Milliamperesekunde, ein Parameter in der medizinischen Röntgendiagnostik

Siehe auch:
 Le Mas
 Maß
 Maas (Begriffsklärung)
 Maass

Abkürzung